

Митенки — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Митенки — присілок, Унинський район, Кіровська область

Див. також 
 Митенка